Bitva o Doněcké letiště proběhla ve dvou fázích:
 
 První bitva o Doněcké letiště byla svedena mezi 26. a 27. květnem 2014
 Druhá bitva o Doněcké letiště se udála mezi 28. zářím 2014 a 21. lednem 2015